Do 20 steht für:
 Dornier Do 20, ein projektiertes Großflugboot der Dornier-Werke

DO-20 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO20